Prohászka János (egyértelműsítő lap)
 Prohászka Péter (egyértelműsítő lap) 

 Prohászka Lajos (1897–1963) kultúrfilozófus, pedagógus, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
 Prohászka László (egyértelműsítő lap)
 Prohászka Ottokár (1858–1927) katolikus egyházi író, székesfehérvári püspök, a magyar keresztényszocializmus és antiszemitizmus képviselője, az MTA tagja
 Tallós Prohászka István (1896–1974) festő

Lásd még
 Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium budakeszi római katolikus nyolcosztályos gimnázium
 Prohászka Ottokár-emléktemplom, római katolikus templom Székesfehérvárott

Családnév szerinti felsorolást tartalmazó egyértelműsítő lapok